Amorphomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1893 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 19.10.2019 налічує 14 видів роду Amorphomyces:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1893. New species of Laboulbeniaceae from various localities. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 28:156-188 — P.158

Роди грибів
Laboulbeniomycetes